

Codici 
 PMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paimiut (Stati Uniti)

Sigle e acronimi 
 PMU – Periyar Maniammai Institute of Science & Technology